Dags att tänka på konserten — (, как отсылка к названию студийного альбома  Время подумать о возвращении домой) — DVD, выпущенный 23 июля 2014 года шведской поп-рок группой Gyllene Tider в Швеции и посвящённый их гастрольному турне по этой стране, которое прошло летом 2013 года.

История записи 
DVD записан в Шёвде, Швеция 9 августа 2013 года во время гастрольного тура Gyllene Tider, приуроченного к выходу их нового студийного альбома «Dags att tänka på refrängen».

Помимо основного концерта диск включает документальный фильм, снятый о группе шведским телеканалом TV4, эксклюзивные видео материалы, снятые за кулисами, а также три видеоклипа, снятые на песни с альбома «Dags att tänka på refrängen».

В пресс-релизе группа благодарит своих поклонников за поддержку:
«„GT would like to thank our wonderful fans who once again kept this little Halmstad band alive. Without you nothing would be possible. See you again!“»

Gyllene Tider хотели бы снова поблагодарить наших замечательных поклонников, которые сохраняют эту маленькую хальмстадскую группу живой. Без вас ничего этого не смогло бы случиться. До встречи!

Содержание 
 Det blir aldrig som man tänkt sej
 Juni, juli, augusti
 Det hjärta som brinner
 På jakt efter liv
 (Dansar inte lika bra som) sjömän
 Man blir yr
 Marie i växeln
 Min tjej och jag
 Flickan i en Cole Porter-sång
 Tuffa tider (för en drömmare)
 Kung av sand
 Flickorna på TV2
 (Hon vill ha) Puls
 Ljudet av ett annat hjärta
 Ska vi älska, så ska vi älska till Buddy Holly
 (Kom så ska vi) Leva livet
 Tylö Sun
 Billy
 Det är över nu
 När vi två blir en
 Gå & fiska
 Sommartider
 Dags att tänka på refrängen
 När alla vännerna gått hem

Документальный фильм: Gyllene Tider sommaren 2013
Видеоклипы:
 Man blir yr
 Det blir aldrig som man tänkt sej
 Allt jag lärt mej om livet (har jag lärt mej av Vera)

См. также 
 Dags att tänka på refrängen

Ссылки 
 Официальный сайт Пера Гессле

Источники 

Пер Гессле
Gyllene Tider